Nicht von dieser Welt (Не от мира сего) — дебютный альбом немецкого соул- и R&B-исполнителя Ксавьера Найду, издан в 1998 году. Проданный более миллиона копий, альбом Nicht von dieser Welt считается его самым коммерчески успешным.

Создание, стиль и коммерческий успех

Список композиций 
 Seid ihr mit mir? — 4:08
 20.000 Meilen — 3:33
 Ernten was man sät — 4:49
 Führ mich ans Licht — 4:35
 Könnt ihr mich hören? — 6:27
 Nicht von dieser Welt — 4:21
 Freisein (Nachtschicht am Meer) — 5:20
 Gute Aussichten — 4:14
 Flugzeuge im Bauch — 3:47
 Ich kann dich sehen — 4:25
 Mich belogen — 5:24
 This is not America — 3:40
 Eigentlich gut — 4:12
 Sag es laut — 2:46

Синглы 
 Freisein 1997
 20.000 Meilen 1998
 Sag es laut 1998
 Nicht von dieser Welt 1998
 Führ mich ans Licht 1998
 Eigentlich gut 1999
 Seine Straßen 2000

Чарты

Ссылки 
 Обзор на Laut.de

Ксавьер Найду
Дебютные альбомы 1998 года